Бакалка:
 Бакалка — река в Оренбургской области
 Бакалка — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области